Neotyphula är ett släkte av svampar. Neotyphula ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Neotyphula